Claude-Jean Siré, est le pseudonyme d'un écrivain français né le  à Angoulême, ancien spécialiste de la défense et du nucléaire, auteur d'une quinzaine de Techno-thriller et de quelques nouvelles.

Biographie 

Il a publié sous ce nom d'emprunt une série de dix-huit techno-thrillers, sous les titres de Guerres sous-marines, Guerres pour l'espace, La guerre des drones et Guerres secrètes ainsi qu'un recueil de nouvelles : La Vague brisée.

Réception critique 
Comme le souligne G. Corlobe, rédacteur en chef du "Portail des sous-marins": "Le Piège de Noirmoutier” fait partie de ce genre de livres qui, une fois commencés, ne vous laissent pas de repos avant d'avoir lu le dernier mot."

Livres

Guerres sous-marines
 2009 : Le Piège de Noirmoutier, Lulu éditions
 2010 : Alerte à l’Élysée- idem
 2010 : La revanche de l'Ombre- idem
 2011 : Feu du ciel- idem
 2011 : Ravitailleurs- idem
 2011 : Le destin de Léa- idem
 2012 : Pour l'amour d'Eva- idem
 2012 : La menace ultime- idem

La guerre pour l'espace
 2012 : Le Regard de Kiren, Lulu éditions, Createspace / Amazon / Kobo / iTunes
 2013 : La Vengeance de Yiko- idem
 2014 : Le Satellite fantôme- idem
 2014 : L'Espace en feu- idem

La guerre drones
 2015 : Sans pitié Amazon / Kindle / Kobo / iTunes
 2015 : Le drone tueur - idem
 2015 : L'attaque de la Maison-Blanche - idem

Guerres secrètes
 2016 : Retour de la guerre froide Amazon / Kindle / Kobo / iBooks - iTunes 
 2016 : La plongée infernale - idem
 2016 : L'espion venu du froid - idem

Réédition 
L'ensemble des quatre séries a été réédité en plusieurs recueils en 2015/2016 sous Amazon :
 2016 : Alerte à l’Élysée, Guerres sous-marines, tome 1 à 3, Createspace / Amazon
 2015 : G.S.M. 2.0 (tomes 4 à 5)
 2015 : Les batailles de l'ombre 3.0 (tomes 6 à 18)
 2015 : La guerre pour l'espace, texte intégral
 2015 : La guerre des drones, texte intégral

Notes et références

Liens externes 
 Blog officiel

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Naissance en septembre 1961
Naissance à Angoulême